Преображенка — село в Кадомском городском поселении Кадомского района Рязанской области.

География 
Расположено в 5-6 км к северо-западу от Кадома. К югу от села находится Беловский бор. Западнее села на холме располагается большой питомник растений.

Население

Инфраструктура 
Есть почтовое отделение и автобусная остановка.

Транспорт 
Село расположено вдоль трассы 61к-030 Кадом — Сасово. От села отходит дорога на запад до деревни Малое Лунино. Также от села отходит дорога на восток до села Старый Кадом.

Известные уроженцы 
 Васильев, Александр Алексеевич — один из первых русских летчиков.

Примечания 

Населённые пункты Кадомского района